Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова () — высшее учебное заведение в Караганде, в котором подготовка специалистов с высшим юридическим и послевузовским образованием осуществляется по специальности «правоохранительная деятельность».

История 
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова (ранее Карагандинская высшая школа МВД СССР) образована в 1969 году на базе факультета Московской высшей школы милиции МВД СССР.

Постановлением Правительства РК в 2001 году академии было присвоено имя Баримбека Сарсеновича Бейсенова, первого руководителя этого высшего учебного заведения, который был одним из основателей академии в 1969 году.

Структура академии

Институты 
 Юридический институт
 Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
 Институт послевузовского образования
 Научно-исследовательский институт

Кафедры 
 Кафедра уголовного права и криминологии
 Кафедра физической подготовки
 Кафедра уголовного процесса
 Кафедра административного права и административной деятельности ОВД
 Кафедра криминалистики
 Кафедра технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений
 Кафедра оперативно-розыскной деятельности
 Кафедра общеобразовательных дисциплин
 Кафедра военной и тактико-специальной подготовки.
 Кафедра государственно-правовых дисциплин
 Кафедра досудебного расследования преступлений
 Кафедра гражданско-правовых дисциплин
 Кафедра языковой подготовки
 Кафедра педагогики и теории управления

Подразделения 
 Дежурная часть
 Учебно-строевые подразделения
 Отдел планирования, координации и контроля
 Секретариат
 Отдел кадровой работы
 Отдел по воспитательной работе
 Группа финансового обеспечения
 Отдел тылового обеспечения
 Отдела мониторинга и оценки качества образования
 Библиотека
 Специальная библиотека
 Типография
 Отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы
 Учебно-методический отдел
 Отделение языковой политики и информации
 Медицинская часть

Учебно-материальная база Академии 
На сегодняшний день Академия располагает более 20 зданиями, расположенными на земельном участке площадью около 20 га. В Академии имеется почти 70 учебных аудиторий, компьютерных классов, лекционных залов и специальных кабинетов, оборудованных интерактивными досками и мультимедийными проекторами, необходимыми учебно-наглядными пособиями и оборудованием.

Для обучения курсантов тонкостям криминалистической науки построено отдельное здание криминалистического полигона, в котором реалистично воссозданы модели мест преступления — жилая квартира, сберкасса, офис банка, кабинет следователя и др.

В Академии имеется спортивный комплекс, который включает в себя: спортивный зал, плавательный бассейн, зал борьбы и бокса, зал тяжелой атлетики, зал боевых единоборств, открытый стадион с беговой дорожкой.

Также имеются 50-метровый стрелковый тир для стрельбы из боевого оружия, оснащённый соответствующими средствами обеспечения стрельб, и 25-метровый стрелковый интерактивный лазерно-боевой тир, оснащённый мультимедиапроектором, датчиками света и температуры, 4 мониторами, лазерными пистолетами и автоматами.

Курсанты Академии проживают в 2-х пятиэтажных общежитиях на 1000 мест, в которых созданы все условия для проживания и досуга. Для организации питания обучающихся и преподавательского состава имеется двухэтажное здание столовой, обеденный зал которой вмещает до 700 курсантов одновременно, а также уютная офицерская столовая на 100 мест для преподавателей и сотрудников.

На территории Академии расположены жилые дома для проживания сотрудников Академии, магистрантов и докторантов.

Для оказания медицинской помощи курсантам и контроля за санитарно-гигиеническим состоянием территории Академия располагает собственной медико-санитарной частью, в которой имеются: 4 больничные палаты на 16 мест, стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии и др.

Кроме того, на расстоянии 37 км от Караганды в посёлке Долинка имеется летний Учебный центр, расположенный на земельном участке в 100 га. Комплекс зданий состоит из учебных корпусов, жилых помещений, столовой, санчасти, бани, складских и технических помещений. Также имеется 100-метровый стрелковый тир для стрельбы из автоматического боевого оружия. В учебном центре регулярно проводятся тактические учения, абитуриенты проходят конкурсный отбор, а курсанты первого курса — «Курс молодого бойца».

Академия обладает библиотекой, общий фонд которой составляет более 300 тысяч изданий. Читальный зал общей библиотеки Академии вместимостью 172 посадочных мест отвечает современным требованиям. В библиотеке создана и оборудована медиатека, которая оснащена 24 компьютерами, соединёнными между собой локальной сетью, где читателям предоставляется бесплатный доступ в Интернет. Также имеется специальная библиотека, располагающая двумя читальными залами, вместимостью 100 посадочных мест.

Международное сотрудничество в сфере образования 
Академией заключены более 20 двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве, подписанных со многими странами‑участниками СНГ и другими зарубежными странами. Кроме того, Академия входит в ряд международных организаций: Ассоциацию высших учебных заведений министерств внутренних дел (полиции) государств‑участников СНГ, Научно-консультативный совет Совета Министров внутренних дел стран Содружества Независимых Государств, Международную ассоциацию полицейских академий INTERPA.

Скандал 
Заместитель начальника первого курса Карагандинской академии А. Р. Тастайбеков был уволен после опубликования видеоролика 31.12.2018, содержавшего высказывания «пользоваться связями», в котором называл своё окружение «бандой». Также сменился руководитель вуза.

Обучавшиеся в академии 
Список генералов — выпускников Академии

Список докторов наук — выпускников Академии

Список докторов PhD — выпусников Академии

Примечания 

Высшие учебные заведения Караганды